Список монахинь царской и великокняжеской крови включает княгинь, княжон, цариц и царевен из правящих русских династий (Рюриковичи, Годуновы, Шуйские, Романовы) принявших постриг, как по собственному желанию, так и насильно.

Как правило, существовало несколько причин ухода в монастырь:
 после кончины супруга это занятие было пристойным для вдовы
 поскольку в православии развода не существовало, муж ссылал жену в монастырь, если хотел взять новую
 по политическим причинам
 предсмертный постриг

К числу основных «царских» женских монастырей относятся:
 Новодевичий монастырь (Москва)
 Вознесенский монастырь (Москва)
 Горицкий Воскресенский монастырь
 Покровский монастырь (Суздаль)

Список

См. также 
 Список супругов российских правителей
 Список великих княжон и княгинь Российской Империи
 Родовые имена Романовых
 Родовые имена Рюриковичей

 
Русские царевны
М
Насильно постриженные в монахи